Dutch Album Top 100 — еженедельный хит-лист музыкальных альбомов, составленный Dutch Charts. В список входят 100 самых продаваемых музыкальных альбомов на данный момент в Нидерландах. Список прошел через различные изменения названия и расширился от Топ-10 до топ-100.

Названия

См. также 

 Single Top 100

Примечания

Ссылки 

 Album Top 100 на официальном сайте Dutch Charts

Музыка Нидерландов